Łazienki Królewskie w Warszawie
 łazienki – zakład kąpielowy w miejscowościach uzdrowiskowych